Thiéré peut désigner :
 le passage Thiéré, une voie du  de Paris.
 le thiéré, un couscous du Sénégal à base de millet

Voir aussi